Flavia Domitilla kan syfta på:

Flavia Domitilla den äldre (–före 69), hustru till Vespasianus
Flavia Domitilla den yngre (cirka 45–cirka 66), dotter till Vespasianus
Flavia Domitilla (helgon) (000-talet), dotter till Flavia Domitilla den yngre